Giacomo Marulli – commediografo italiano
 Troiano Marulli – militare e letterato italiano
 Villa Marulli – edificio storico di Napoli

Pagine correlate
Marullo